Jméno Douglas Wilson nosí více různých osob:

 Douglas Wilson (aktivista) (1950–1992) – kanadský aktivista
 Douglas Wilson (teolog) (* 1953) – americký teolog
 Doug Wilson (lední hokejista) (* 1957) – kanadský hokejista
 Doug Wilson (fotograf) – americký fotograf